

Astronomia 
17952 Folsom – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Folsom – città della Contea di Sacramento, California
Folsom – villaggio della Parrocchia di Saint Tammany, Louisiana
Folsom – borough della Contea di Atlantic, New Jersey
Folsom – villaggio della Contea di Union, Nuovo Messico

Altro 
Cultura Folsom – cultura paleoamericana